Зна́менская це́рковь (Це́рковь Зна́мения Пресвято́й Богоро́дицы) — приходской храм Иркутской епархии Русской православной церкви, расположенный на территории Знаменского монастыря в Правобережном округе города Иркутска, на улице Ангарской, у впадения реки Ушаковки в Ангару. Один из старейших православных храмов Иркутска.

Кафедральный собор Иркутской епархии с 1991 года по 2013 год.

В 1757 году на средства иркутского купца Ивана Бичевина на территории Знаменского монастыря была заложена каменная Знаменская церковь. В 1882 году интерьер церкви переделали по проекту архитектора Владислава Кудельского

17 июля 1934 года церковь закрыли, все здания монастыря были переданы Иркутскому гидропорту.

В 1945 году отдельные здания монастыря, включая Знаменскую церковь, были возвращены верующим.

С 1990 года в церкви покоятся мощи святителя Иннокентия Иркутского.

Литература 
 Калинина И. В. Культовое православное зодчество // Памятники истории и культуры Иркутска. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. — С. 385—388. — 448 с. — Тираж 5 000 экз. — ISBN 5-7424-0581-2
 Калинина И. В. Православные храмы Иркутской епархии XVII — начало XX века: Научно-справочное издание. — М.: Галарт, 2000. — С. 17, 48—51, 100—102. — 496 с. — Тираж 5 000 экз. — 

Достопримечательности Иркутска
Исторический центр Иркутска
Памятники архитектуры Иркутска
Храмы Иркутска
Иркутск
Иркутск
Иркутск
Русское барокко
Знаменский монастырь (Иркутск)